Round Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Round Lake Township (Becker County, Minnesota)
 Round Lake Township (Jackson County, Minnesota)
 Round Lake Township (North Dakota)